Jesus (Isus) se poate referi la:
 Isus din Nazaret

 Jesus Ben Sira

 Jesus (film din 1973)
 Jesus (film din 1979)
 Jesus (film din 1999)
 Jesus of Nazareth (film)

 Jesús Fernández Collado